Bonne fée fait référence à la faire référence la fée marraine (ou marraine la bonne fée).

Audiovisuel 
 Elle peut aussi désigner le film La Bonne Fée de William Wyler sorti en 1935.
 Il s'agit du titre de l'épisode 5 de la saison 3 de la série policière Section de recherche 
 Il s'agit du titre de l'épisode 13 de la saison 6 de la série animée Winx Club